Contra viento y marea es una expresión que puede referirse a:

Contra viento y marea, videojuego de Adobe Flash
Contra viento y marea, canción de Chayanne de 2005.
Contra Viento y Marea, álbum colaborativo de Triple Seven de 2006.
Contra viento y marea, telenovela mexicana de 2005
Contra viento y marea, telenovela venezolana de 1997.
Contra viento y marea, docurreality de matrimonios chileno.
Contra viento y marea, título en español de un largometraje danés.